Бранилац титуле Марија Шарапова је изгубила у првом колу од јапанске ветеранке Кимико Дате Крум.

Титулу је освојила Каролина Возњацки, савладавши у финалу Јелену Дементјеву, 1–6, 6–2, 6–3.

Носиоци 
Првих осам носилаца су слободни у првом колу.

  Каролина Возњацки (побједница)
  Вера Звонарјова (четвртфинале)
  Јелена Јанковић (треће коло)
  Саманта Стосур (друго коло)
  Франческа Скјавоне (полуфинале)
  Агњешка Радвањска (четвртфинале, предала меч због бола у стопалу)
  Јелена Дементјева (финале)
  Викторија Азаренка ''(полуфинале)

<li> Ли На (повукла се због болести)
<li> Светлана Кузњецова (друго коло)
<li> Марион Бартоли (треће коло, предала меч због вирусног обољења)
<li> Марија Шарапова (прво коло)
<li> Шахар Пер (друго коло)
<li> Араван Резај (друго коло)
<li> Нађа Петрова (прво коло)
<li> Анастасија Пављученкова (треће коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб 
 Квалификације

Тенис 2010.